Tweede Wereldoorlog, die duurde van 1939 tot 1945
 '40-'45 (musical), een Vlaamse musicalproductie van Studio 100 uit 2018